Serie A i fotboll 1989/1990 vanns av SSC Napoli. Säsongen var framgångsrik för laget, och Diego Maradona fanns med bland de ledande målskyttarna I Serie A (16 mål), bakom Marco van Basten i AC Milan (19 mål) och Roberto Baggio i ACF Fiorentina (17 mål).

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

Källor 

1989 i Italien
1990 i Italien
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989/1990